Ханалеи:

 Ханалеи — река на острове Кауаи в штате Гавайи.
 Ханалеи — статистически обособленная местность, расположенная в округе Кауаи (штат Гавайи, США).